Mononen ist der Familienname folgender Personen:

 Erkki Mononen (* 1943), finnischer Eishockeyspieler 
 Ilona Mononen (* 2003), finnische Leichtathletin
 Kalevi Mononen (1920–1996), finnischer Skilangläufer
 Laura Mononen (* 1984), finnische Skilangläuferin
 Lauri Mononen (1950–2018), finnischer Eishockeyspieler
 Unto Mononen (1930–1968), finnischer Komponist